Krummenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Krummenbach (Bonnerbach), linker Zufluss des Bonnerbach (zum Tünsdorfer Bach, zum hier Salzbach genannten Dreisbach, zur Saar) bei Tünsdorf, Gemeinde Mettlach, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Krummenbach (Engertgraben), rechter Zufluss des hier noch Eisentaler Dorfbach genannten Engertgrabens (zum Rittgraben, zum Sandbach) in Eisental, Stadt Bühl, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Krummenbach (Rohrbach), rechter Zufluss des Rohrbachs (rechter Hauptstrang.Oberlauf des Wüstenbachs) in Kleinaspach, Gemeinde Aspach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Krummenbach (Schwarza),rechter Zufluss der Schwarza im Schluchsee bei Unterkrummen, Gemeinde Schluchsee, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Krummenbach (Simme), linker Zufluss der Simme vor Lenk, Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen, Kanton Bern

Orte:
 Krummenbach (Bad Hindelang), Ort auf der Gemarkung Unterjoch des Marktes Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Krummenbach (Rüschegg), Ort in der Gemeinde Rüschegg, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern

Naturdenkmale in der Gemeinde Aspach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, siehe auch Liste der Naturdenkmale in Aspach (bei Backnang):
 Auenwald und Streuwiese am Krummenbach  
 Feuchtwiesen am Krummenbach

Siehe auch:
 Krummbach
 Krummebach
 Krummengraben